Okręty US Navy o nazwie USS "Semmes", pochodzącej od Raphaela Semmesa:
Pierwszy "Semmes" (DD-189) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920, został przeklasyfikowany na AG-24 w 1935, walczył w czasie II wojny światowej i został wycofany w 1946.
Drugi "Semmes" (DDG-18) był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams, który służył w latach 1962-1991.
Semmes